Каса Азул има више значења:

 Каса Азул (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Каса Азул (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику